Mughairy ist der Familienname folgender Personen:

 Hunaina al-Mughairy (* 1948), omanische Botschafterin
 Lyutha bint Sultan bin Ahmed Al-Mughairy (* 1947), omanische Diplomatin